Бата́йск — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Батайске Ростовской области. По основному характеру работы является сортировочной, по объёму работы отнесена к внеклассной.

История 
Официальное открытие движения поездов через железнодорожную станцию Батайск на линии Ростов — Владикавказ состоялось 14 июля 1875 года по новому стилю. Тогда же было открыто паровозное депо. 25 лет спустя, в 1900 году, она уже была станцией 2 класса. Затем были построены новые железнодорожные линии: Батайск — Азов — в 1911 году, Батайск — Торговая (ныне Сальск) — в 1915 году.

После Октябрьской революции и гражданской войны, к началу 1923 года, станция была восстановлена, а в 1930 — завершена её реконструкция.

За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу было передано на вечное хранение переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР, начальнику станции Константину Мазурову присвоено звание Героя Социалистического Труда, более 300 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1963 году станция электрифицирована переменным током.

Трагедия 2 марта 1975 года 

Машинист Белов Евгений Михайлович (1938—1975) вёл в этот день товарный состав. Его электровоз загорелся, чтобы предотвратить трагедию на станции, он до последней минуты находился на месте машиниста. Дав приказ своему помощнику спрыгнуть, сам сгорел. Указом Президиума Верховного Совета Белов Евгений Михайлович за стойкость и мужество, проявленные при исполнении служебных обязанностей, был посмертно награждён орденом Трудового Красного Знамени. Был похоронен на Новостроенском кладбище города.

Евгений Белов учился в железнодорожном техникуме и затем служил в армии. С 1961 года работал в локомотивном депо станции Батайск, одновременно учился на помощника машиниста электровоза. Окончив курсы машинистов, продолжил работать на станции машинистом.

Описание 

Современная инфраструктура станции Батайск включает в себя вокзал берегового типа, четыре низкие железнодорожные платформы, 13 приёмо-отправочных путей, электрифицированных переменным током 25 кВ, две сортировочные горки, имеющие 32 и 24 пути, пешеходный путепровод, вагонное депо и локомотивное депо (ТЧЭ-6), имеющее в своём составе электровозы ВЛ80, маневровые тепловозы ЧМЭ3, ТЭМ7А, автомотрисы АЧ2.

Вокзал станции Батайск имеет объемно-пространственную композицию с традиционной симметричной трехчастной разбивкой объёмов и выделением центра. Средняя часть в виде выступающего ризалита является центральным ядром всей композиции, а также отмечена функционально: именно здесь расположен главный вход в вокзал. Зрительно вход увеличен с помощью массивного портала над ним. По обе стороны от центральной секции тянутся одноэтажные крылья, занятые помещениями для пассажиров — залами ожидания и кассами. Крылья завершают выступающие в два ризалита, которые ограничивают и уравновешивают собой объемную композицию. Монотонный фасад дополняют пилястры коринфского ордера. Окна ризалитов имеют полуциркульные завершения, остальные выполнены прямоугольной формы. Таким образом, здание вокзала имеет три поперечных оси: по центральной части и по боковым ризалитам, объёмы которых выдвинуты в плане относительно линии основных крыльев.

Батайский вокзал по внешнему виду схож с вокзалом станции Тоннельная, от которого отличается некоторыми деталями.

Сообщение по станции 
По станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее 
По станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Батайск в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Сортировочные станции